Le Chambon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Chambon-sur-Lignon, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Le Chambon-Feugerolles, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Le Chambon, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Se även 
 Chambon